Жарко Марковић може да се односи на:

 Жарко Марковић (1986), црногорско-катарски рукометаш
 Жарко Марковић (1987), српски фудбалер